Сельсоветы — административно-территориальные единицы в составе районов Липецкой области, а также одноимённые муниципальные образования (сельские поселения) соответствующих соответствующих муниципальных районов.

Поссоветы в составе области отсутствуют.

Описание 

Сельсоветы как административно-территориальные единицы в составе районов выделяются согласно Закону об административно-территориальном устройстве, но специальное определение для сельсоветов отсутствует. Сельсоветы территориально и количественно совпадают с одноимёнными сельскими поселениями.

История 

Сельсоветы и поссоветы на территории современной Липецкой области в основном были образованы с самых первых лет Советской власти, сама область возникла в результате разделения Воронежской, Курской, Орловской и Рязанской областей.

После распада СССР Липецкая область сохранила систему сельсоветов и, до начала 2000-х, поссоветов.

14 сентября 1995 года Законом № 21-ОЗ сельсоветы были определены как муниципальные образования.

Законом от 7 мая 1996 года № 38-ОЗ до 14 ноября 2000 года сельсовет определялся как административно-территориальная единица, объединяющая в своих границах один или несколько населённых пунктов, допускалось синонимичное использование термина сельский округ.

С 14 ноября года понятие сельского округа было исключено, а сельсовет переопределён как административно-территориальная единица, объединяющая в своих границах одно или несколько сельских поселений.

Для административно-территориальных единиц и муниципальных образований рабочих посёлков (их концу 1990-х осталось всего два: Добринка и Лев Толстой) использовался термин посёлок, но в тексте Реестра административно-территориального устройства по состоянию на 1 января 2002 года обозначение поссовет присутствовало.

Законами от 2 июля 2004 года № 114-ОЗ и 23 сентября 2004 года № 126-ОЗ были образованы современные муниципальные образования, в их числе сельские поселеняния, сохранившие в названиях обозначение сельсовет. Теми же законами указанные рабочие посёлки фактически были преобразованы в сельские населённые пункты, поссоветов в области не осталось.

Современный состав сельсоветов как административно-территориальных единиц регулируется Законом № 382-ОЗ, принятым 28 апреля 2010 года.

Список

Разделения сельсоветов

Упразднённые сельсоветы и поссоветы

Отменённые территориальные преобразования 

1990: с. Карамышево Карамышевского сельсовета Грязинского района и пос.Сухоборье бывшего Сырского поссовета г. Липецка переданы в непосредственное подчинение Липецка; 2006: восстановлены в Карамышевском сельсовете Грязинского района.

Переименованные сельсоветы

Преобразование поссоветов в сельсоветы

См. также 

 Административно-территориальное деление Липецкой области
 Населённые пункты Липецкой области
 Городские населённые пункты Липецкой области

Литература 
 Липецкая область. Административно-территориальное деление на 1 января 2002 года
 Справка об административно-территориальном делении Липецкой области (1708-1994 гг.)

Примечания 

Списки:Липецкая область
Липецк
География Липецкой области

Липецк
Липецк
Липецк